Научната система за означение на музикални тонове е метод за означение на тонове в музиката.

Наименованието на един тон по тази система представлява комбинацията от латинска буква от A до G  (C – до, D – ре, E – ми, F – фа, G – сол, A – ла, B – си), номера на октавата, в която се намира (0 за субконтра октава, 1 за контра октава, 2 за голяма октава, 3 за малка октава, 4 за първа октава, 5 за втора октава и т.н.), както и символите ♭ (бемол) и # (диез) за полутонове.

Може да бъде разглеждана като логаритмична честотна скала.

Приложение 
Научната система за означение на музикални тонове се използва често за определянето на обхвата на даден инструмент. Например, обхватът на 88-клавишното пиано е A0 – C8.

Въпреки че най-често се използва за определяне на чуваеми звуци, системата може да служи за определянето и на нечуваеми такива. От обсерваторията на НАСА „Чандра“ откриват вълни с много ниска честота, недостъпна за разпознаване от човешкия слух. Ако трябва да бъде възпроизведен такъв тон (B♭−53), от нужда би бил инструмент с диапазон повече от 50 октави под C4 (средно „до“).

Таблица на честотите 
Таблицата по-долу съдържа означенията на тоновете от различните октави и тяхната честота.

Бележки 

Музикална нотация